Granyena de les Garrigues és un municipi de la comarca de les Garrigues.

Geografia 
 Llista de topònims de Granyena de les Garrigues (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Vegeu també 
 Monuments inventariats
 Església de Sant Miquel Arcàngel
 Punta del Mariano
 Roca Cavallera
 Serra del Matissar
 Tossal del Puiggròs

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya